Secretaría de Desarrollo Social puede hacer referencia:
 a la Secretaría de Desarrollo Social (Argentina); o
 a la Secretaría de Desarrollo Social (México).